Molnby kan avse:

Molnby, Vallentuna kommun – ett område i norra delen av Vallentuna kommun
Molnby, Borgå stad – en by i Borgå stad, Nyland, Finland (fi:Myllykylä)

Se även
 Molnbyggen